Ingikondré (Coronie), een dorp in Coronie in Suriname
 Ingikondre (Marowijne), een dorp in Marowijne in Suriname